В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Swiss Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Бетсі Нагелсен і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Лаура Гільдемейстер і Катрін Танв'є 4-6, 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (2-ге коло)
 Бетсі Нагелсен /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Лаура Гільдемейстер /  Катрін Танв'є (фінал)
 Дженні Бірн /  Джанін Тремеллінг (півфінал)

 Елна Рейнах /  Діанне ван Ренсбург (2-ге коло)
 Мерседес Пас /  Раффаелла Реджі-Конкато (чвертьфінал)
 Камілл Бенджамін /  Гретхен Магерс (чвертьфінал)
 Нейже Діас /  Сабрина Голеш (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Swiss Open